Оскар Линдберг:
 Линдберг, Оскар (1887—1955) — шведский композитор, музыкальный педагог.
 Линдберг, Оскар (род. 1991) — шведский хоккеист, центральный нападающий.